Alberto Bonzani (1872-1935) – militare e politico italiano
 Onorato Bonzani (1900-1976) – calciatore e allenatore di calcio italiano